Мировая экономика:
 Мировая экономика — совокупность национальных хозяйств и негосударственных структур, объединённых международными отношениями.
 «Мировая экономика» — экономический журнал, издающийся Оксфордским институтом экономической политики.
Мировая экономика - экономическая специальность.

См. также 
 Экономика (значения)